Stade d'Agadez to wieloużytkowy stadion znajdujący się w mieście Agadez, w Nigrze. Na tym stadionie swoje mecze rozgrywa drużyna piłkarska Aigles. Stadion może pomieścić 7 000 widzów.

Aga
Agadez